Lista odcinków serialu Na imię mi Earl, emitowanego w amerykańskiej telewizji NBC, w latach 2005-2009, a w Polsce od 2007. Powstało łącznie 96 odcinków.

Sezon 1 (2005-2006)

Sezon 2 (2006-2007)

Sezon 3 (2007-2008)

Sezon 4 (2008-2009)

Przypisy 

Na imię mi Earl